Khaladzh kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Achanan, vattendrag, Siunik,

Azerbajdzjan 

 Parcha-Khaladzh, ort, Saljan, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar